Соревнования по хоккею на траве на летних Азиатских играх 1982 проходили с 20 ноября по 1 декабря 1982 года в Нью-Дели, Индия среди мужских и (впервые на Азиатских играх) женских команд. В турнире приняло участие 9 мужских и 6 женских команд.

В мужском турнире победителем в 6-й раз в своей истории стала сборная Пакистана, победившая в финале сборную Индии со счётом 7:1. Бронзовые медали завоевала сборная Малайзии, победившая в матче за 3-е место сборную Японии со счётом 5:0.

В женском турнире победителем в 1-й раз в своей истории стала сборная Индии, второе место заняла сборная Южной Кореи, бронзовые медали завоевала сборная Малайзии (в женском турнире были лишь игры по круговой системе в группе и не было — в отличие от мужского турнира — последующих игр в раунде плей-офф: полуфиналов и финала).

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфиналы

Группа B 

  Проходят в полуфиналы

Плей-офф

За 5-8 место

За 1-4 место

Итоговая таблица

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Medal Tally | Asian Games | Indian Olympic Association
 9th Asian Games | Pakistan Sports Board
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1982
Хоккей на траве
1982 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Индии
Ноябрь 1982 года
Декабрь 1982 года
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Спорт в Индии в 1982 году